Termenul „Game” se poate referi la:

The Game (Jayceon Terrell Taylor) rapper american
Game Boy consolă portabilă pentru jocuri video
Game Boy Color joc creat de compania Nintendo
Microsoft Game Studios filială deținută în întregime de Microsoft
The Game (album) al trupei Queen
The Game (film), american produs în 1997
Selous Game Reserve rezervă naturală de faună în partea de sud a Tanzaniei

Vezi și
Lista jocurilor video pentru Game Boy